In 1920/21 werd het tweede voetbalkampioenschap van Hessen-Saar gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. Net als vorig seizoen waren de Kreisliga Hessen en Kreisliga Saar twee aparte competities. Na dit seizoen werden deze samen geplaatst in de Bezirksliga Rheinhessen-Saar. Echter bleven ze nog twee seizoenen langs als aparte competities bestaan, wel bekampten de winnaars elkaar voor de algemene titel en de plaats in de eindronde.

1. FSV Mainz 05 werd kampioen van Hessen en Borussia Neunkirchen van Saar. Beiden plaatsten zich voor de Zuid-Duitse eindronde. De kampioenen werden over drie groepen verdeeld beide clubs moesten het onderspit delven voor FC Phönix Ludwigshafen dat alle wedstrijden won.

TSG 1847 Höchst is een fusie tussen onder andere FC 01 Höchst en SpVgg 06 Höchst.

Kreisliga Hessen

Kreisliga Saar

Externe links
 fussball-historie Hessen
 fussball-historie Saar
 Euroleagues

Voetbalkampioenschap van Rijnhessen-Saar
Duits competitievoetbal 1920/21